

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wyczechowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Wyczechowo – osada w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino

Zobacz też 
 Wyczechy